Krzyż Wojenny (Belgia)
 Krzyż Wojenny (Ekwador)
 Krzyż Wojenny (Francja)
 Krzyż Wojenny (Grecja)
 Krzyż Wojenny (Hiszpania)
 Krzyż Wojenny (Luksemburg)
 Krzyż Wojenny (Norwegia)
 Krzyż Wojenny (Portugalia)
 Krzyż Wojenny Czechosłowacki (1914-1918)
 Krzyż Wojenny Czechosłowacki 1939
 Krzyż Wojenny Orderu Królewskiego Miecza (Szwecja)
 Krzyż Wojenny za Męstwo Wojskowe (Włochy)

Zobacz też 
 Krzyż Zasługi Wojennej (ujednoznacznienie)
 Krzyż Wojskowy (ujednoznacznienie)
 Medal Wojenny (ujednoznacznienie)